João Nepomuceno da Silva Portela (1766 — 1810) foi um poeta brasileiro.

Foi citado pelo biógrafo Antônio Joaquim de Melo na obra rara Biografia de Alguns Poetas e Homens Ilustres da Província de Pernambuco.

Poetas do estado do Rio de Janeiro